Det här är en lista över spel till Sonys spelkonsol Playstation 2, som gavs ut för första gången den 4 mars 2000 i Japan, den 26 oktober i USA och den 24 november i Europa. Listan visar när spelet släpptes och till vilka regioner i världen som spelet släpptes till, samt spelets utvecklare och utgivare.

Listan består av totalt 3874 spel.

Listan

Se även 
 Playstation 2
 Playstation
 Playstation 3

Referenser 

Playstation 2
Playstation 2
Playstation 2